

Cinema 
 Rock Star – film del 2001 diretto da Stephen Herek
 Rockstar – film del 2011 diretto da Imtiaz Ali

Musica 
 Rockstar o rock star – termine inglese che indica una celebrità della musica rock 
 Rockstar – rivista musicale italiana
 Rockstar – singolo dei Poison del 2001
 Rock Star – singolo dei N.E.R.D del 2002
 Rockstar – album di Bosson del 2003
 Rock Star – traccia dell'album Hannah Montana 2: Meet Miley Cyrus di Miley Cyrus del 2007
 Rock Star – traccia dell'album Double Up di R. Kelly del 2007
 Rockstar – singolo dei Nickelback del 2007
 Rockstar – singolo di Post Malone del 2017
 Rockstar – album di Elecktrike del 2017
 Rockstar – album di Sfera Ebbasta del 2018
 Rockstar – singolo di Sfera Ebbasta del 2018
 Rockstar – singolo di DaBaby con la partecipazione di Roddy Ricch del 2020
 Rockstar – singolo di Loredana del 2020

Televisione 
 Rock Star: INXS – programma televisivo statunitense
 Rock Star: Supernova – programma televisivo statunitense
 Rockstar (Rock Star) – episodio della ottava stagione di Law & Order: Criminal Intent

Altro 
 Rockstar – bevanda energetica
 Rockstar – personaggio di One Piece